Muški odbojkaški klub "Željezničar" (MOK "Željezničar"; Željezničar Osijek; Željezničar) je muški odbojkaški klub iz Osijeka, Osječko-baranjska županija, Republika Hrvatska.   
U sezoni 2020./21. "Željezničar" se natjecao u 2. hrvatskoj odbojkaškoj ligi - Istok, ligi drugog stupnja hrvatskog odbojkaškog prvenstva za muškarce.

O klubu 
Klub je pod imenom OK "Slavonija" nastao u siječnju 1963. godine spajanjem muških odbojkaških sekcija klubova "Grafičar" (ranije OK "Osijek"), "Elektra" i "Metalac". Najbolji igrači iz ova tri kluba su prešli u "Slavoniju", a ova tri kluba su i dalje nastavila s djelovanjem. Osvojivši republičko prvenstvo Hrvatske za 1963. i 1964., pobjeđuju u kvalifikacijama za Saveznu ligu u jesen 1964. godine, te 1965. godine igraju svoju prvu sezonu u jugoslavenskoj saveznoj ligi i osvajaju treće mjesto. U ljeto 1965. dolazi do dogovora OK "Slavonija" i SD "Željezničar" (koji je imao mušku odbojkašku sekciju do kraja 1954. godine - kasnije postala OK "Osijek", te od 1960. odbojkaška sekcija "Grafičara") o spajanju, te klub od početka 1966. nastupa kao OK "Željezničar". 1967. dolazi i do terminske promjene u odigravanju prvenstva, koja su dotad igrana tijekom kalendarske godine, a nadalje u terminu jesen-prolječe. "Željezničar" je član Prve jugoslavenske lige" do kraja sezone 1967./68., kada ispada u "Drugu saveznu ligu - Zapad", koju osvaja u sezoni 1969./70. i vraća se u Prvu ligu. U sezoni 1971./72. "Željezničar" postiže svoj najveći uspjeh - osvaja drugo mjesto u prvenstvu. Nakon ovog uspjeha, klub je ubrzo ispao iz Prve lige, te se pretežno natjecao u Drugoj saveznoj ligi, uz par sezona u Prvoj saveznoj ligi.  
1980.-ih godina "Željezničar" je imao i uspješnu žensku odbojkašku sekciju.  
Smirivanjem ratnog stanja 1992. godine, započelo je i prvo hrvatsko odbojkaško prvenstvo u kojem je "željezničar" postao doprvak. Isti uspjeh je postigao i u iduće dije sezone, te je igrao i završnicu Kupa Hrvatske. "Željezničar" je tako 1990.-ih nastupao i europskim natjecanjima - Kupu pobjednika kupova i CEV kupu, te je sudjelovao i u Interligi. "Željezničar" je bio hrvatski prvoligaš do sezone 1996./97., a od tad na dalje nastupa u nižim ligama hrvatskog prvenstva.

Uspjesi

nakon 1991. 
 Prvenstvo Hrvatske / 1. liga 
 doprvak: 1991./92., 1992./93., 1993./94. 
 trećeplasirani / polufinalist: 1994./95. 

 2. HOL - Istok / 2.A HOL - Istok / 2. NOL - Istok 
 prvak: 2010./11., 2014./15., 2015./16., 2016./17., 2017./18., 2019./20., 2020./21.     

 Kup Hrvatske 
 finalist: 1995.

do 1991. 

 Prvenstvo Jugoslavije / 1.A liga / 1. liga / Savezna liga 
 doprvak: 1971./72. 
 trećeplasirani: 1965. 

 Druga savezna liga - Zapad 
 prvak: 1969./70. 

 Republičko prvenstvo Hrvatske 
 prvak: 1963., 1964. 

 Slavonska zona 
 prvak: 1963.

Pregled plasmana po sezonama

Rezervna momčad

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice 
 MOK Željezničar - Osijek, facebook stranica 
 MOK ŽELJEZNIČAR, natjecanja.hos-cvf.hr 
 MOK Željezničar, hos-web.dataproject.com 
  ''MOK Željezničar', volleybox.net

Izvori 
 
 MOK ŽELJEZNIČAR, natjecanja.hos-cvf.hr 
 Zlata Živaković-Kerže: Povijest sporta grada Osijeka : od osnutka sportskih klubova i društava u gradu do 1996. godine, Osijek, 1998., UDK: 796(497.5 Osijek)(091), str. 200-206, 260-261  
 glas-slavonije.hr, Muha je bio i ostao pravi sinonim osječke odbojke, 
 bisnode.hr, MUŠKI ODBOJKAŠKI KLUB "ŽELJEZNIČAR" 
 poslovna.hr, MUŠKI ODBOJKAŠKI KLUB „ŽELJEZNIČAR“ 
 fininfo.hr, MOK „ŽELJEZNIČAR“ 
 companywall.hr, MUŠKI ODBOJKAŠKI KLUB „ŽELJEZNIČAR“ 
  

 

Hrvatski muški odbojkaški klubovi
Šport u Osijeku